Challenger peut se référer à

Transport 
 Challenger, un coupé sportif du constructeur automobile américain Dodge.

 chars britanniques :
 Le A30 Challenger, un char cruiser entré en service à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 Le Challenger 1, un char de combat ayant servi dans le British Army de 1983 à 2001 ;
 Le Challenger 2, successeur du Challenger 1, en service depuis 1998.

 Série d'avions d'affaires réactés construits par Bombardier Aéronautique :
 Bombardier Challenger 600 ;
 Bombardier Challenger 300.

 Locomotives à vapeur de type 4-6-6-4 en service sur l'Union Pacific.
 Marque de tracteurs agricoles articulés ou à chenilles, de moissonneuses-batteuses, de pulvérisateurs automoteurs et d'automoteurs d'épandage.
 Challenger, constructeur français de camping-cars et caravanes.

Navires de recherche océanographique 
 Plusieurs navires de la Royal Navy dont deux célèbres pour leur exploration :
 Le HMS Challenger ( du nom) qui laissa son nom à l'expédition du Challenger (1872-1876) qu'il mena, l'une des premières expéditions océanographiques autour du monde.
 Le HMS Challenger ( du nom), croiseur protégé de  de la Royal Navy lancé en 1902.
 Le HMS Challenger ( du nom) qui mesura, en 1951, le point océanographique le plus profond jamais mesuré, dans la fosse des Mariannes et auquel il donna son nom, le Challenger Deep.
 Un navire de forage américain, le Glomar Challenger.

Engins spatiaux 
 La navette spatiale américaine Challenger, nommée d'après le HMS Challenger, détruite en vol le .
 Le LEM de la mission Apollo 17

Toponymes 
 Plateau Challenger, grand plateau sous-marin au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande, 
 Challenger Deep, le point connu le plus profond dans les océans, dans la fosse des Mariannes 
 Pointe Challenger, un sommet du Colorado
 Monts Challenger, une chaine de la cordillère Arctique, sur l'île canadienne d'Ellesmere et chaine de montagnes la plus septentrionale au monde

Divers 
 Challenger, le nom du siège central du groupe de construction français Bouygues Construction avec plus de  de bureaux sur 30 hectares à Guyancourt (Yvelines) ;
 Un jeu vidéo, Challenger ;
 Un téléfilm américain, Challenger, réalisé par Glenn Jordan en 1990 ;
 Un film américain, Challenger, prévu pour 2008 ;
 Un personnage, le Professeur Challenger, du roman Le Monde perdu, d'Arthur Conan Doyle ;
 ATP Challenger Series, une série de tournois de tennis masculin.
 Une Web-série, Challenger ; avec Damien Boisseau
 Challenger, un groupe de heavy metal français, qui a publié l'album First Round en 1981.